Гай Ауфидий Марцелл () — римский государственный деятель первой половины III века.

Биография 
Авторы Prosopographia Imperii Romani предполагают, что отцом или родственником Гая был сенатор Ауфидий Коресний Марцелл, который происходил из памфилийского города Сагаласс.

Около 205 года Марцелл находился на посту консула-суффекта. Затем, в период между 219 и 222 годом, он был проконсулом провинции Азия. В 226 году Гай занимал должность ординарного консула вместе с императором Александром Севером.

Его родственником, возможно, был также легат пропретор Фракии при Филиппе I Арабе Коресний Марцелл.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. A 1389.
 Guido Barbieri. L’albo senatorio da Settimio Severo a Carino. 193—285. A. Signorelli, 1952. р. 196.

Проконсулы Азии